Савени има више значења:

 Савени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Савени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Савени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Савени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Савени (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији